Ю́рьев (Ю́рьева) — русская фамилия, образованная от имени Юрий, и топоним.

Юрьев

А 
 Юрьев, Александр Иванович (1942—2020) — профессор, создатель научного направления политическая психология в России.

Б

В 
 
 
 Юрьев, Владислав Михайлович (род. 1956) — советский и российский учёный-экономист, ректор Тамбовского государственного университета.

Е

З, И, Л 
 Юрьев, Зиновий Юрьевич (1925—2020) — советский и российский писатель-фантаст и сценарист, сатирик.
 Юрьев, Иван Васильевич (1917—1944) — Герой Советского Союза.
 Юрьев, Леонид Васильевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.

М

Н 
 Юрьев, Николай Петрович — российский контрразведчик, руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России, генерал-полковник.

О 
 Юрьев, Олег Александрович (1959—2018) — советский и российский писатель, поэт, переводчик и драматург, литературный критик.

П

С 
 Юрьев, Сергей Андреевич (1821—1888) — российский литературный деятель.

Ф 
 Юрьев, Фёдор Афанасьевич (1783—1856) — вице-адмирал, член Адмиралтейств-совета.
 Юрьев, Флориан Ильич (род. 1929) — советский и украинский художник, архитектор, скрипичный мастер, музыкант, композитор.

Э 
 Юрьев, Элли Михайлович (1936—2001) — советский и российский художник, народный художник Чувашии.

Ю



Составные фамилии

Топонимы 
 Юрьев — название в 1030—1061 и 1893—1918 города Тарту (Эстония); он же — Дерпт в 1224—1893 годах.
 Юрьев — посёлок в Новосильском районе Орловской области России.
 Юрьев-Русский — первоначальное название города Белая Церковь (Украина), данное ему Ярославом Мудрым в 1032 году.
 Юрьев-Польский — город, административный центр Юрьев-Польского района Владимирской области России.
 Юрьев-Повольский — прежнее название города Юрьевец в Ивановской области России.
 Юрьев — урочище в Курбском сельском поселении Ярославского района Ярославской области России.

См. также 
 
 Юрьев Лес
 Юрьев монастырь
 Юрьев-Польский район
 Юрьев-Польское викариатство
 Юрьевец

Примечания